Le gouvernement Löfven () est le gouvernement du royaume de Suède entre le  et le , sous les  et  du Riksdag.

Historique

Formation 
Dirigé par le nouveau Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven, ce gouvernement est constitué et soutenu par une coalition de centre gauche entre le Parti social-démocrate suédois des travailleurs (SAP) et du Parti de l'environnement Les Verts (MP). Ensemble, ils disposent de 138 députés sur 349, soit 39,5 % des sièges du Riksdag. Il bénéficie du soutien sans participation du Parti de gauche (V), qui compte 21 députés, soit 6 % des sièges du Riksdag.

Il est formé à la suite des élections législatives du .

Il succède donc au gouvernement du conservateur Fredrik Reinfeldt, formé en , constitué et soutenu par L'Alliance, coalition de centre droit rassemblant les Modérés (M), le Parti du centre (C), le Parti du peuple - Les Libéraux (FP) et les Chrétiens-démocrates (KD).

Au cours de ce scrutin, la percée des Démocrates de Suède (SD) empêche la formation d'une majorité absolue. Si L'Alliance remporte un total de 141 sièges, le bloc rouge-vert sait pouvoir compter sur le soutien extérieur de la gauche radicale. En conséquence, Reinfeldt cède le pouvoir à Löfven, qui forme un cabinet majoritairement féminin auquel les écologistes participent pour la première fois de leur histoire.

Le , le projet de budget de l'État est rejeté au Riksdag par L'Alliance et les SD. Löfven annonce en conséquence la tenue d'élections législatives anticipées le . Cependant le , ces élections sont annulées après l'accord entre les partis au gouvernement et les partis d'opposition. Cet  () stipule que durant les huit prochaines années, les six partis ne voteront pas contre un budget proposé par un gouvernement. Le but de cet accord est d'annihiler le pouvoir de blocage parlementaire de l'extrême droite. L'accord est rompu le  par le départ des démocrates chrétiens, et les partis mettent fin à l'entente. L'Alliance permet néanmoins au cabinet Löfven de se maintenir.

Après des mois de tractations suivant les élections législatives suédoises de 2018, le Premier ministre sortant parvient le  à conclure un accord pour établir avec les écologistes un nouveau gouvernement minoritaire bénéficiant du soutien du Parti du centre (C) et du Parti libéral (L), pourtant membres de L'Alliance. Il est effectivement réélu par le Riksdag le  suivant, par  pour,  contre et , au prix d'importantes concessions à ses nouveaux soutiens, notamment l'assouplissement du droit du travail, la libéralisation du marché du logement et une diminution de la fiscalité.

Succession 
Renversé en juin 2021, il est réinvesti chef du gouvernement le 7 juillet suivant, mettant un terme dans l'immédiat à la crise politique inédite qui a agité le pays. Le , Stefan Löfven annonce son intention de quitter la direction du Parti social-démocrate lors de son prochain congrès, convoqué en . Fragilisé politiquement et affecté personnellement par la défiance du Parlement à son égard trois mois plus tôt, il souhaite ainsi laisser le temps à son successeur de gagner en notoriété dans la perspective des élections législatives de 2022. Cinq semaines plus tard, les dirigeants du Parti social-démocrate désignent la ministre des Finances Magdalena Andersson pour prendre sa succession. Il présente sa démission de la direction du gouvernement le .

Composition du gouvernement Löfven I

Initiale (3 octobre 2014)

Remaniement du 25 mai 2016 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Remaniement du 27 juillet 2017 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Composition du gouvernement Löfven II

Initiale (21 janvier 2019) 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Remaniement du 10 septembre 2019 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Remaniement du 5 février 2021 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Composition du gouvernement Löfven III 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections législatives suédoises de 2014

Liens externes 
  Site du gouvernement du Royaume de Suède

Löfven
Gouvernement minoritaire en Suède